Ла-Ферте́-Ембо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 60 км на південь від Орлеана, 55 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 468 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1022,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Ла-Ферте-Ембо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ферте-Ембо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер